Nowa Lewica – partia powstała w 2021 z połączenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny (formalnie w 2020, a prawomocnie w 2021 z przerejestrowania SLD)
 Nowa Lewica – partia istniejąca w latach 2003–2011, której przewodniczącym był  Piotr Ikonowicz